Giovanni Lonfernini ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Lonfernini (Politiker, I), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1934, 1937/1938 und 1941/1942
 Giovanni Lonfernini (Politiker, 1976) (* 1976), san-marinesischer Politiker (PDCS), Capitano Reggente 2003/2004